Ceva poate fi:

Ceva, comună în Italia
CEVA Logistics, companie internațională de logistică
Giovanni Ceva, matematician italian
Teorema lui Ceva, teoremă din geometria triunghiului